Le tournoi de Halle est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 15 au .

Roger Federer remporte le simple messieurs. En finale, il bat Andreas Seppi, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP, son  à Halle.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raven Klaasen et Rajeev Ram.

Primes et points

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Allemand Benjamin Becker et du Français Jo-Wilfried Tsonga, en raison d'une déchirure abdominale.
 Lors de son match en quart de finale face à Tomáš Berdych, Ivo Karlović réalise 45 aces, battant d'une unité son propre record du nombre d'aces dans un match en 2 sets gagnants.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2015
Tennis en Allemagne en 2015
Tennis masculin en 2015
Tennis en juin 2015